Кристин Линн Хейни (; род. 17 июня 1983 года в Лансинге, Мичиган, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2005 года в первом раунде под общим девятым номером командой «Сакраменто Монархс». Играла в амплуа разыгрывающего и атакующего защитника. По окончании игровой карьеры вошла в тренерский штаб команды NCAA «Истерн Мичиган Иглс». В настоящее же время является ассистентом главного тренера студенческой команды «Централ Мичиган Чиппевас».

Ранние годы 
Кристин Хейни родилась 17 июня 1983 года в городе Лансинг (штат Мичиган), а училась в соседнем городе Мейсон в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Профайл ассистента главного тренера на сайте emueagles.com

Баскетболисты США
Игроки «Сакраменто Монархс»
Игроки БК «Вичи-Айстес»
Игроки ЖБК ЦСКА Москва
Игроки «Атланта Дрим»
Игроки «Детройт Шок»
Игроки ЖБК «Приоло»
Игроки ЖБК ГЭАС
Баскетбольные тренеры США